Rohdea – roślina z rodziny szparagowatych;
 Rohdea – zwierzę z rodziny skorupiaków.